Марк Моррис Дэвис (Mark Morris Davis; род. 27 ноября 1952, Париж) — американский иммунолог. Доктор философии (1981), профессор Стэнфордского университета, член Национальных Академии наук (1993) и Медицинской академии (2004) США, иностранный член Лондонского королевского общества (2016).

Биография 
Окончил Университет Джонса Хопкинса (бакалавр молекулярной биологии, с кафедральным отличием, 1974). Степень доктора философии по молекулярной биологии, отмеченную Milton and Frances Clauser Doctoral prize, получил в Калтехе в 1981 году. На протяжении трёх лет являлся постдоком и фелло в Национальных институтах здравоохранения. С 1983 года в Стэнфордском университете. С 1987 года исследователь .

В 2001—2006 гг. именной профессор иммунологии Стэнфордского университета (Burt and Marion Avery Professor in Immunology).
В 2002—2004 гг. заведующий кафедрой микробиологии и иммунологии Школы медицины Стэнфордского университета, его заместитель с 1999 года. С 2004 года первый директор Института ITI (Stanford Institute for Immunology, Transplantation and Infection) Школы медицины Стэнфордского университета и с 2007 года её именной профессор иммунологии (Burt and Marion Avery Family Professor of Immunology).
Являлся членом секции аллергии и иммунологии Национальных институтов здравоохранения и членом научного консультативного совета .

Член Американской академии искусств и наук (2000).

Автор более 250 статей.

Награды и отличия 

 Passano Young Scientist Award (), Passano Foundation (1985)
 PEW () Scholar (1985)
 , Американское общество микробиологии (1986)
 , Чикагский университет (1988)
 Международная премия Гайрднера (1989)
 Международная премия короля Фейсала (1995)
  (1996)
 Золотая медаль Пия XI Папской АН (1996)
 Behring-Heidelberger Prize Американской ассоциации иммунологов (1997)
 Novartis Prize for Basic Immunology (1998)
 Премия Вильяма Коли (2000)
 Newton-Abraham Visiting Professor, Оксфорд (2000—2001)
 Rose Payne Award, American Society for Histoocommpatibility and Immunogenetics (2002)
 Ernst W. Bertner Award (2003)
  (2004)
 Distinguished Alumni Award, Калтех (2005)
  (2021)

Примечания

Ссылки 
 Профиль Дэвиса на сайте Стэндфорда 
 Stanford Institute for Immunology, Transplantation and Infection 
 

Иммунологи по алфавиту
Иммунологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Профессора Стэнфордского университета
Доктора философии по молекулярной биологии
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии короля Фейсала